A 2004-es túraautó-Európa-bajnokság az utolsó szezon volt a túraautó-Európa-bajnokságban. 2005-től az Európa-bajnokságot a túraautó-világbajnokság és a túraautó-Európa-kupa váltotta fel.

A szezon Monzában indult március 28-án, és Dubaiban ért véget húsz verseny után.

A versenyzők bajnokságát Andy Priaulx nyerte a BMW Team Great Britain színeiben, a BMW Team Deutschland pilótája Dirk Müller előtt. Az AutoDelta pilótája Gabriele Tarquini lett a harmadik.

A BMW nyerte a gyártók versenyét az Alfa Romeo és SEAT előtt. Tom Coronel nyerte a privát versenyzők bajnokságát, és az AutoDelta a privát csapatok bajnokságát.

Csapatok és versenyzők

Naptár

Bajnokság végeredménye

Versenyzők

Privátbajnokság

Pontrendszer: 10-8-6-5-4-3-2-1 a legjobb nyolc helyezett kap pontot.

T